Леменка — топоним в России:
 Леменка — деревня в Горском сельском поселении Солецкого района Новгородской области.
 Леменка — железнодорожная станция Санкт-Петербург-Витебского отделения Октябрьской железной дороги, расположена недалеко от деревни Леменка.
 Леменка — река в Солецком районе Новгородской области, приток Шелони.
 Леменка — река в Селижаровском районе Тверской области, приток Волги.